Glamočani est un toponyme qui peut désigner :
Glamočani, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Laktaši et dans la République serbe de Bosnie ;
Glamočani, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srbac et dans la République serbe de Bosnie.